Boomstarter — краудфандинговая платформа для привлечения финансирования в бизнес-проекты, технические, творческие, социальные и другие проекты, имеющие конечную цель. Является аналогом проекта Kickstarter. Boomstarter привлекает финансирование для разнообразных проектов, таких как создание фильмов, технологий, музыки, видеоигр, изданий и т. д.

Boomstarter является одной из первых и крупнейших платформ на российском рынке, а также считается лидером по проектам в бизнес и технологической категориях в Восточной Европе.

Boomstarter был запущен 21 августа 2012 года. Офис компании расположен в Москве. В 2012 году Boomstarter победил в номинации «Лучший социально значимый стартап» премии «Стартап года», учреждённой бизнес-инкубатором НИУ ВШЭ. Boomstarter был основан Евгением Гаврилиным и Русланом Тугушевым для поддержки молодых предпринимателей. В 2020 году 100 % владельцем Boomstarter стала Надия Наримановна Черкасова.

Принцип работы 
Boomstarter помогает авторам творческих и технических проектов привлекать денежные средства на их реализацию, используя модель краудфандинга. Для получения финансирования нужно разместить описание проекта на Boomstarter, указать минимальное количество средств, которое необходимо собрать за заявленный срок. Если сбор завершится неуспешно, то деньги вернутся спонсорам.

Boomstarter берёт свою комиссию в размере 4900 рублей и платёжные системы взимают 3,5 %, и ещё 13 % идет на НДФЛ если проект запускается физическим лицом. Если проект запускается юридическим лицом, оплата налога осуществляется согласно его налоговой системе самостоятельно автором.

Размещая свой проект на Boomstarter, автор сохраняет за собой все права на собственность, но при этом все данные о проекте остаются общедоступными, и после завершения финансирования не могут быть изменены или удалены.

Для потенциально успешных проектов предусмотрен институт кураторства: порядка 30 кураторов — это партнёры в СМИ, как отраслевые, так и просто общие — которые помогают информировать людей о проекте при помощи своих медиа-ресурсов. Среди кураторов — «Вести», «Slon.ru», телеканал «Дождь» и многие другие.

Направления проектов 
К участию принимаются проекты в 20 категориях: бизнес, технологии, общество, дизайн, еда, игры, издания, искусство, мода, музыка, театр, фильмы и видео, фотография, хореография и др.

К участию допускаются проекты, имеющие продукт и чётко сформулированную цель (например, запись музыкального альбома, издание книги). Если вы создаете новый продукт, желательно иметь готовый прототип. Открытие и расширение собственного бизнеса также является подходящей идеей для проекта.

Правилами Boomstarter не допускаются: проекты, нарушающие российское законодательство; финансирование лечения отдельных лиц, получение стипендий, проведение агитационных кампаний, проекты, включающие в себя оплату личных покупок (например, покупка фотоаппарата).

Показатели деятельности 
С августа 2012 года более 2000 проектов собрали сумму свыше 450 000 000 рублей. Самые популярные — бизнес, технологии, фильмы и видео, книги, игры, дизайн, общество и др.

Примечания

Публикации 
 Вести. RU Краудфандинг приходит в Рунет: где найти спонсоров для проекта 28.08.2012
 ТК «Дождь» Утром деньги, вечером стулья: краудфандинг по-русски 17 сентября 2012
 East-West Digital News Crowdfunding platforms make their first steps in Russia Oct 01, 2012
 CNews Новый проект Boomstarter.ru поможет найти деньги на смелые идеи 24.08.12
 Радио «Эхо Москвы» ТОЧКА : КРАУДФАНДИНГ КАК СПОСОБ НАЧАТЬ ДЕЛО 21.10.2012
 Журнал «Forbes» Конкурс стартапов Forbes: Boomstarter 31.10.2012
 Интернет-журнал «Дигибу» Команда в стартапе: Boomstarter  24 октября 2012
 SLON.RU https://web.archive.org/web/20151119100718/http://slon.ru/biz/startup-rating-2013/boomstarter/ 2013
 Компьютерра Руслан Тугушев, Boomstarter: «Деньги перетекают к успешным проектам» 4 февраля 2013
 Агентство стратегических инициатив Истории успеха лидеров проектов. Гаврилин Евгений Николаевич. Проект «Организация краудфандинговой платформы BOOMSTARTER» 9 октября 2013
 Cossa Краудфандинг: как собрать деньги на проект 28 октября 2013
 Firrma РУСЛАН ТУГУШЕВ: «BOOMSTARTER УЖЕ ДАВНО НЕ ЯВЛЯЕТСЯ КЛОНОМ KICKSTARTER» 17 января 2014
 Sibirix Как правильно начать стартап. Обзор 5 успешных digital-стартапов с Boomstarter 26 августа 2014
 Бизнес-Вектор ОСНОВАТЕЛЬ BOOMSTARTER РАССКАЗАЛ САРАТОВЦАМ, КАК СОБРАТЬ С ТОЛПЫ ДЕНЬГИ НА СТАРТАП 22 июня 2015
 TheRunet Создатели краудфандинговой платформы Boomstarter планируют выйти на IPO 29 июля 2015
 Vectorblog Руководство к действию: как запустить проект с помощью Boomstarter 14 сентября 2015
 Руна Деревянные батарейки и другие необычные проекты, собравшие деньги на Boomstarter 29 марта 2016
 Газета.ru Boomstarter позволит создавать бессрочные кампании 27 мая 2016
 Лайфхакер Рабочие места: Руслан Тугушев, сооснователь Boomstarter 21 июня 2016

Сайты, появившиеся в 2012 году
Краудфандинг
Сайты России